Bear Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bear Peak (Boulder County, Colorado)
 Bear Peak (Custer County, Colorado)
 Bear Peak (Idaho)
 Bear Peak (Lake County, Kalifornien)
 Bear Peak (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bear Peak (Montana)
 Bear Peak (New Mexico)
 Bear Peak (Wyoming)